Kabinett Teleki steht für folgende ungarische Regierungen:

 Kabinett Teleki I, 1920 bis 1921
 Kabinett Teleki II, 1939 bis 1941